{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Rogers Cup 
 | rok = 2010
 | datum=13. - 22. srpna 2010
| ročník=109.
| místo=Montreal
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=2 000 000 $
| web=Oficiální web
| champws= Caroline Wozniacká
| champwd=  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová
}}

Tenisový turnaj na okruhu WTA Rogers Cup 2010 se konal ve dnech 13. - 22. srpna v kanadském Montrealu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 000 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Jelena Jankovićová  (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (vítězka)
  Venus Williamsová (odstoupila)
  Jelena Dementěvová (3. kolo)
  Kim Clijstersová (čtvrtfinále)
  Francesca Schiavoneová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (3. kolo)
  Věra Zvonarevová (finále)
  Li Na (3. kolo)
  Viktoria Azarenková (semifinále, skreč)
  Světlana Kuzněcovová (semifinále)
  Maria Šarapovová (odstoupila)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Šachar Pe'erová (1. kolo)
  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Aravane Rezaïová (2. kolo)
  Marion Bartoliová  (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Stéphanie Duboisová
  Virginie Razzanová
  Valérie Tétreaultová
  Aleksandra Wozniaková

Následující hráčky do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Iveta Benešová
  Heidi El Tabakhová
  Jarmila Grothová
  Lucie Hradecká
  Vania Kingová
  Jekatěrina Makarovová
  Bethanie Matteková-Sandsová
  Monica Niculescuová

Následující hráčky do hlavní soutěže postoupily jako šťastné poražené kvalifikantky:
  Kimiko Dateová
  Patty Schnyderová

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Oudin
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= B Mattek-Sands
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Dulgheru
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Bammer
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Kanepi
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Šachar Pe'erová
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= Y Wickmayer
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= O Govorcova
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=67
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Á Szávay
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= G Dulko
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=63

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Kerber
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Švedova
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= K Clijsters
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= B Mattek-Sands
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Bammer
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= K Kanepi
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=13
| RD2-team05= Y Wickmayer
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Á Szávay
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Švedova
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= V Zvonareva
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=5
| RD3-team01= K Clijsters
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= K Kanepi
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Á Szávay
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= V Zvonareva
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=5
| RD4-team01= K Clijsters
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= V Zvonareva
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3='''6
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly. První čtyři nasazené páry měly v 1. kole volný los.

  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (2. kolo)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (vítězky)'  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Alisa Klejbanovová /  Jekatěrina Makarovová (1. kolo)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Anastasia Rodionovová (2. kolo)
  Maria Kirilenková /  Agnieszka Radwańská ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Canada Masters